FAV BET Вторая хорватская футбольная лига 2016/2017 годов () — 26-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начался 19 августа 2016 года и закончится 28 мая 2017 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2016/2017
Спорт в Хорватии в 2016 году
Спорт в Хорватии в 2017 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017